Freiburger Kreis heißen verschiedene Gruppen:

 eine Gruppe einiger Wirtschaftswissenschaftler und Christen in der Bekennenden Kirche, die gegen den Nationalsozialismus opponierten: siehe Freiburger Kreis (NS-Zeit)
 auf katholischer Seite zur gleichen Zeit ein Freundeskreis um Reinhold Schneider und Karl Färber: siehe Karl Färber#Der Freiburger Kreis um Reinhold Schneider und Karl Färber
 ein liberales Forum: siehe Freiburger Kreis (Forum)
 ein Zusammenschluss von Sportvereinen: siehe Freiburger Kreis (Sportverein)